Гоголашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Герман (Гоголашвили) (†1868) — епископ Русской православной церкви, епископ Имеретинский.
 Гоголашвили, Гиорги (род. 1997) — грузинский футболист.
 Иеромонах Марк (Гоголашвили) (род. 1941) — российский религиозный деятель.